Cold Spring Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cold Spring Knob (Graham County, North Carolina)	
 Cold Spring Knob (Haywood County, North Carolina)	
 Cold Spring Knob (Tennessee)